Saint-Jean es la traducción de San Juan al idioma francés. Es un topónimo muy habitual en territorios que usan o han usado la lengua francesa.

Personas

Argentina 
 Alfredo Oscar Saint-Jean, (n. 1926 - f. 1987), militar argentino, presidente interino de facto de Argentina en 1982 luego de la Guerra de Malvinas y ministro del interior de la presidencia de facto del Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri.
 Ibérico Manuel Saint-Jean, (n. 1922 - f. 2012), militar argentino, gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, durante el Proceso de Reorganización Nacional, procesado por crímenes contra la humanidad.

Chile 
 Alfredo Saint-Jean Domic, (n. 1945), gestor cultural y director artístico.
 Jorge Saint-Jean Domic, (n. 1955), manager, presidente de Evópoli (2014-2017), esposo de Myriam Hernández.
 Mauricio Saint-Jean Astudillo, (n. 1944), diputado (2006-2018) miembro del Partido Demócrata Cristiano (Chile), alcalde (1992-2004) y concejal (1987-1992) de Osorno.

Francia 
 Manez Saint-Jean , (n. 1844 - f. 1909), versolari.
 Robert Saint-Jean, (n. 1933 - f. 1992), historiador y arqueólogo.
 Michel Saint-Jean, (n. 1965), distribuidor y productor de cine, director general de la empresa Diaphana .

Haití 
 Pierre-Roland Saint-Jean , (n. 1971), futbolista.

Canadá 
 Pierre Saint-Jean , (n. 1943), levantador de pesas.

Accidentes geográficos 
 Lago Saint-Jean, lago del sur-centro de Quebec en Canadá.
 Río Saint John o Saint-Jean, río de la costa Este de América del Norte, que discurre por el estado americano de Maine y la provincia canadiense de Nuevo Brunswick.

Topónimos

Canadá

Quebec 
 Lac-Saint-Jean-Est municipio regional de condado (MRC) de Quebec.
 L'Anse-Saint-Jean, municipio quebequés del MRC Le Fjord-du-Saguenay.
 Rivière-Saint-Jean, municipio quebequés del MRC Minganie.
 Rivière-Saint-Jean, territorio no organizado quebequés dentro del MRC La Côte-de-Gaspé.
 Saint-Jean-de-Brébeuf, municipio quebequés del MRC Les Appalaches.
 Saint-Jean-de-Cherbourg, municipio quebequés del MRC Matane.
 Saint-Jean-de-Dieu, municipio quebequés del MRC Les Basques.
 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, municipio quebequés del MRC L'Île-d'Orléans.
 Saint-Jean-de-la-Lande, municipio quebequés del MRC Témiscouata.
 Saint-Jean-de-Matha, municipio quebequés del MRC Matawinie.
 Saint-Jean-Port-Joli, municipio quebequés del MRC L'Islet .
 Saint-Jean-sur-Richelieu, municipio quebequés del MRC Le Haut-Richelieu.
 El Condado de Saint-Jean, un antiguo Comté Municipal del Quebec (división administrativa desaparecida al instaurarse los MRC en los años 80.
 Saint-Jean, circusncripción electoral del Quebec.

Resto de Canadá 
 Saint-Jean o Saint John, principal ciudad del Nuevo Brunswick.
 Condado de Saint-Jean (o St. John)  en Nuevo Brunswick .
 Saint-Jean (o St. John), capital de la provincia de Terranova y Labrador.
 Île Saint-Jean, antiguo nombre de la Isla del Príncipe Eduardo.

 Francia 
 Comunas o antiguas comunas francesas 
 Saint-Jean, comuna francesa del Alto Garona.
 Saint-Jean, antigua comuna francesa de Tarn y Garona, actualmente integrada en Beaumont-de-Lomagne.
 Saint-Jean, antigua comuna francesa de Tarn y Garona, actualmente integrada en Saint-Paul-d'Espis.
 Saint-Jean, antigua comuna francesa de la Alta Saboya, actualmente integrada en Chaumont.

 Barrios de villas francesas 
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Lyon. También conocido como el Vieux Lyon está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Aviñón.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Besanzón.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Caen.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Châteaudun.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Montcuq.
 Barrio de Saint-Jean en la localidad de Montluçon.

 Saint-Jean-... 
 Saint-Jean-aux-Amognes, comuna francesa de Nièvre
 Saint-Jean-aux-Bois, comuna francesa de Ardennes.
 Saint-Jean-aux-Bois, comuna francesa de Oise.
 Saint-Jean-Bonnefonds, comuna francesa de la Loira.
 Saint-Jean-Brévelay, comuna francesa de Morbihan.
 Saint-Jean-Cap-Ferrat, comuna francesa de los Alpes Marítimos.
 Saint-Jean-Chambre, comuna francesa del Ardèche.
 Saint-Jean-d'Aigues-Vives, comuna francesa del Ariège.
 Saint-Jean-d'Alcapiès, comuna francesa del Aveyron.
 Saint-Jean-d'Angély, comuna francesa de la Charente-Maritime.
 Saint-Jean-d'Angle, comuna francesa de la Charente-Maritime.
 Saint-Jean-d'Ardières, comuna francesa del Ródano.
 Saint-Jean-d'Arves, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-d'Arvey, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-d'Assé, comuna francesa del Sarthe.
 Saint-Jean-d'Ataux, comuna francesa de la Dordoña.
 Saint-Jean-d'Aubrigoux, comuna francesa de la Haute-Loire.
 Saint-Jean-d'Aulps, comuna francesa de la Alta Saboya.
 Saint-Jean-d'Avelanne, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-de-Barrou, comuna francesa del Aude.
 Saint-Jean-de-Bassel, comuna francesa del Mosela.
 Saint-Jean-de-Beauregard, comuna francesa de Essonne.
 Saint-Jean-de-Belleville, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-de-Beugné, comuna francesa de la Vandea.
 Saint-Jean-de-Blaignac, comuna francesa de la Gironda.
 Saint-Jean-de-Bœuf, comuna francesa de la Côte-d'Or.
 Saint-Jean-de-Boiseau, comuna francesa del Loira Atlántico.
 Saint-Jean-de-Bonneval, comuna francesa del Aube.
 Saint-Jean-de-Bournay, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-de-Braye, comuna francesa del Loiret.
 Saint-Jean-de-Buèges, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Ceyrargues, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-de-Chevelu, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-de-Côle, comuna francesa de la Dordoña.
 Saint-Jean-de-Cornies, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Couz, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-de-Crieulon, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-de-Cuculles, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Daye, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-de-Duras, comuna francesa de Lot-et-Garonne.
 Saint-Jean-de-Folleville, comuna francesa de la Seine-Maritime.
 Saint-Jean-de-Fos, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Gonville, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-de-la-Blaquière, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-la-Croix, comuna francesa de Maine-et-Loire.
 Saint-Jean-de-la-Forêt, comuna francesa del Orne.
 Saint-Jean-de-la-Haize, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-de-la-Léqueraye, comuna francesa del Eure.
 Saint-Jean-de-la-Motte, comuna francesa del Sarthe.
 Saint-Jean-de-la-Neuville, comuna francesa de la Seine-Maritime.
 Saint-Jean-de-la-Porte, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-de-la-Rivière, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-de-la-Ruelle, comuna francesa del Loiret.
 Saint-Jean-de-Laur, comuna francesa del Lot.
 Saint-Jean-de-Lier, comuna francesa de las Landas.
 Saint-Jean-de-Linières, comuna francesa de Maine-et-Loire.
 Saint-Jean-de-Liversay, comuna francesa de la Charente-Maritime.
 Saint-Jean-de-Livet, comuna francesa de Calvados.
 Saint-Jean-Delnous, comuna francesa del Aveyron.
 Saint-Jean-de-Losne, comuna francesa de la Côte-d'Or.
 Saint-Jean-de-Luz (San Juan de Luz), comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.
 Saint-Jean-de-Marcel, comuna francesa del Tarn.
 Saint-Jean-de-Marsacq, comuna francesa de las Landas.
 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-de-Maurienne, comuna francesa de la Saboya.
 Saint-Jean-de-Minervois, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Moirans, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-de-Monts, comuna francesa de la Vandea.
 Saint-Jean-de-Muzols, comuna francesa del Ardèche.
 Saint-Jean-de-Nay, comuna francesa del Alto Loira.
 Saint-Jean-de-Niost, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-de-Paracol, comuna francesa del Aude.
 Saint-Jean-de-Rebervilliers, comuna francesa de Eure y Loir.
 Saint-Jean-de-Rives, comuna francesa del Tarn.
 Saint-Jean-de-Sauves, comuna francesa de la Vienne.
 Saint-Jean-de-Savigny, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-des-Baisants, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-des-Bois, comuna francesa del Orne.
 Saint-Jean-des-Champs, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-des-Échelles, comuna francesa del Sarthe.
 Saint-Jean-de-Serres, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-des-Essartiers, comuna francesa de Calvados.
 Saint-Jean-de-Sixt, comuna francesa de la Alta Saboya.
 Saint-Jean-des-Mauvrets, comuna francesa de Maine-et-Loire.
 Saint-Jean-des-Ollières, comuna francesa del Puy-de-Dôme.
 Saint-Jean-de-Soudain, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-d'Estissac, comuna francesa de la Dordoña.
 Saint-Jean-des-Vignes, comuna francesa del Ródano.
 Saint-Jean-de-Tholome, comuna francesa de la Alta Saboya.
 Saint-Jean-de-Thouars, comuna francesa de Deux-Sèvres.
 Saint-Jean-de-Thurac, comuna francesa de Lot-et-Garonne.
 Saint-Jean-de-Thurigneux, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-de-Touslas, comuna francesa del Ródano.
 Saint-Jean-d'Étreux, comuna francesa del Jura.
 Saint-Jean-de-Trézy, comuna francesa de Saône-et-Loire.
 Saint-Jean-de-Valériscle, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-de-Vals, comuna francesa del Tarn.
 Saint-Jean-devant-Possesse, comuna francesa de la Marne.
 Saint-Jean-de-Vaulx, comuna francesa de la Isère.
 Saint-Jean-de-Vaux, comuna francesa de Saône-et-Loire.
 Saint-Jean-de-Védas, comuna francesa del Hérault.
 Saint-Jean-de-Verges, comuna francesa del Ariège.
 Saint-Jean-d'Eyraud, comuna francesa de la Dordoña.
 Saint-Jean-d'Hérans, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-d'Heurs, comuna francesa du Puy-de-Dôme.
 Saint-Jean-d'Illac, comuna francesa de la Gironda.
 Saint-Jean-d'Ormont, comuna francesa de los Vosgos.
 Saint-Jean-du-Bois, comuna francesa del Sarthe.
 Saint-Jean-du-Bouzet, comuna francesa de Tarn y Garona.
 Saint-Jean-du-Bruel, comuna francesa del Aveyron.
 Saint-Jean-du-Cardonnay, comuna francesa de la Seine-Maritime.
 Saint-Jean-du-Castillonnais, comuna francesa del Ariège.
 Saint-Jean-du-Corail, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-du-Doigt, comuna francesa du Finistère.
 Saint-Jean-du-Falga, comuna francesa del Ariège.
 Saint-Jean-du-Gard, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-du-Marché, antigua comuna francesa de los Vosgos, que en 1973 pasó a formar parte de la comuna de La Neuveville-devant-Lépanges como comuna asociada.
 Saint-Jean-du-Pin, comuna francesa del Gard.
 Saint-Jean-du-Thenney, comuna francesa del Eure.
 Saint-Jean-en-Royans, comuna francesa de la Drôme.
 Saint-Jean-en-Val, comuna francesa du Puy-de-Dôme.
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, comuna francesa del Aveyron.
 Saint-Jean-Froidmentel, comuna francesa de Loir-et-Cher.
 Saint-Jean-Kerdaniel, comuna francesa des Côtes-d'Armor.
 Saint-Jean-Kourtzerode, comuna francesa del Mosela.
 Saint-Jean-la-Bussière, comuna francesa del Ródano.
 Saint-Jean-Lachalm, comuna francesa de la Haute-Loire.
 Saint-Jean-la-Fouillouse, comuna francesa de la Lozère.
 Saint-Jean-Lagineste, comuna francesa del Lot.
 Saint-Jean-la-Poterie, comuna francesa de Morbihan.
 Saint-Jean-Lasseille, comuna francesa de los Pirineos Orientales.
 Saint-Jean-la-Vêtre, comuna francesa de la Loira.
 Saint-Jean-le-Blanc, comuna francesa de Calvados.
 Saint-Jean-le-Blanc, comuna francesa del Loiret
 Saint-Jean-le-Centenier, comuna francesa del Ardèche.
 Saint-Jean-le-Comtal, comuna francesa del Gers.
 Saint-Jean-lès-Buzy, comuna francesa del Mosa.
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, comuna francesa de Sena y Marne.
 Saint-Jean-lès-Longuyon, comuna francesa de Meurthe-et-Moselle.
 Saint-Jean-Lespinasse, comuna francesa del Lot.
 Saint-Jean-le-Thomas, comuna francesa de la Manche.
 Saint-Jean-le-Vieux, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-le-Vieux, comuna francesa de Isère.
 Saint-Jean-le-Vieux, comuna francesa des Pirineos Atlánticos.
 Saint-Jean-Lherm, comuna francesa del Alto Garona.
 Saint-Jean-Ligoure, comuna francesa de la Haute-Vienne.
 Saint-Jean-Mirabel, comuna francesa del Lot.
 Saint-Jean-Pied-de-Port (San Juan Pie de Puerto), comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.
 Saint-Jean-Pierre-Fixte, comuna francesa de Eure-et-Loir.
 Saint-Jean-Pla-de-Corts, comuna francesa de los Pirineos Orientales.
 Saint-Jean-Poudge, comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.
 Saint-Jean-Poutge, comuna francesa del Gers.
 Saint-Jean-Rohrbach, comuna francesa del Mosela.
 Saint-Jean-Roure, comuna francesa del Ardèche.
 Saint-Jean-Saint-Germain, comuna francesa d'Indre-et-Loire.
 Saint-Jean-Saint-Gervais, comuna francesa del Puy-de-Dôme.
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, comuna francesa de la Loira.
 Saint-Jean-Saint-Nicolas, comuna francesa de los Altos Alpes.
 Saint-Jean-Saverne, comuna francesa del Bajo Rin.
 Saint-Jean-Soleymieux, comuna francesa de la Loira.
 Saint-Jean-sur-Couesnon, comuna francesa de Ille-et-Vilaine.
 Saint-Jean-sur-Erve, comuna francesa de la Mayenne.
 Saint-Jean-sur-Mayenne, comuna francesa de la Mayenne.
 Saint-Jean-sur-Moivre, comuna francesa de la Marne.
 Saint-Jean-sur-Reyssouze, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-sur-Tourbe, comuna francesa de la Marne.
 Saint-Jean-sur-Veyle, comuna francesa del Ain.
 Saint-Jean-sur-Vilaine, comuna francesa de Ille-et-Vilaine.
 Saint-Jean-Trolimon, comuna francesa del Finistère.

 ...-Saint-Jean 
 La Chapelle-Saint-Jean, comuna francesa de la Dordoña.
 Châtillon-Saint-Jean, comuna francesa de la Drôme.
 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, comuna francesa de la Saboya.
 Mondonville-Saint-Jean, comuna francesa de Eure-et-Loir.
 Mont-Saint-Jean, comuna francesa del Aisne.
 Mont-Saint-Jean, comuna francesa de la Côte-d'Or.
 Mont-Saint-Jean, comuna francesa del Sarthe.
 La Motte-Saint-Jean, comuna francesa de Saône-et-Loire.
 Moutiers-Saint-Jean, comuna francesa de la Côte-d'Or.
 Plessis-Saint-Jean, comuna francesa del Yonne.
 Rouvres-Saint-Jean, comuna francesa del Loiret.
 La Sauzière-Saint-Jean, comuna francesa del Tarn.
 Saint-Pierre-Saint-Jean, comuna francesa del Ardèche.

 Suiza 
 Localidades suizas 
 Saint-Jean, antigua localidad del cantón del Valais fusionada en 2006 dentro de la de Anniviers.
 Barrios suizos 
 Barrio de Saint-Jean'' en la localidad de Ginebra.

 Italia 
 Gressoney-Saint-Jean, localidad del Valle de Aosta.

 Haití 
 Saint-Jean-du-Sud''', comuna haitiana del departamento de Sur.